Jerry Voutilainen – calciatore finlandese
 Laura Voutilainen – cantante finlandese
 Marjo Voutilainen – hockeista su ghiaccio finlandese